

Sigle 
 Amyloid Precursor Protein – Proteina precursore della beta-amiloide

Codici 
 APP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Asapa (Papua Nuova Guinea)
 app – codice ISO 639-3 della lingua apma

Informatica 
 App – abbreviazione di applicazione
 App – applicazione per dispositivo mobile

Matematica 
 App – abbreviazione di applicazione

Sport 
 APP – nelle statistiche del baseball, partite giocate da un lanciatore (appearances)